Las Higueras kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Higueras, Argentina, Córdoba,

Mexiko 

 Las Higueras, Guasave, 
 Las Higueras, Rosario, 
 Las Higueras, Nayarit, 
 Las Higueras, Ayotlán, 
 Las Higueras, Tonaya, 
 Las Higueras, Guanajuato, Victoria, 
 Las Higueras, Durango, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar